Diacetato di piombo – Pb(CH3COO)2
Tetracetato di piombo – Pb(CH3COO)4

Altri progetti